Боллинг () — английская фамилия.
 Боллинг, Александр (1895—1964) — генерал-лейтенант армии США.
 Боллинг, Джон (1676—1729) — плантатор и политик колониальной Виргинии.
 Боллинг, Клод (1930—2020) — французский джазовый пианист, композитор, аранжировщик, также актёр.
 Боллинг, Эдит (Вильсон; 1872—1961) — первая леди США, супруга Вудро Вильсона.